Krasucki ist der Name von

 Franciela Krasucki (* 1988), brasilianische Sprinterin
 Henri Krasucki (1924–2003), französischer Widerstandskämpfer und Gewerkschaftsfunktionär